Сико има више значења:

 Општина Сико (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сико (Сико, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику